Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Linum bienne
 el nombre común de la planta Linum narbonense